Dérive peut faire référence à :

Transports 
 La dérive est l'écart entre le cap et la route d'un véhicule
 La vitesse de dérive désigne la vitesse à laquelle un objet est déporté par rapport à une trajectoire initiale ou prévue
 La dérive ferroviaire correspond à une immobilisation défaillante d'un ou de plusieurs véhicules (voiture, wagon) qui se mettent en marche
 Une dérive est un plan porteur anti-dérive utilisé sur un voilier
 Un dériveur est un voilier muni d'une dérive amovible
 Une dérive est un empennage vertical d'un aérodyne (avion, planeur...)
 Une dérive est un aileron situé sous une planche de surf, et qui sert à la stabiliser

Sens figuré 
 Au sens figuré, on parle de « dérive » lorsqu'une pratique ou une politique diffère de celle annoncée par ceux qui la mènent ; le terme est donc utilisé comme synonyme de « dévoiement » ou « détour » ;
 La dérive d'un capteur, ou dérive métrologique, est une altération de son comportement physique, qui se traduit par une perte de justesse ;
 La dérive est une manière d'errer dans un lieu, dans une ville, en tant qu'expérience philosophique.

Cinéma 
 Dérives, un téléfilm français de Christophe Lamotte diffusé en 2001
 Dérives, v.o. Derivas (2013/2016), un film portugais réalisé et produit par Ricardo Costa
 Dérive, film québécois réalisé par David Uloth et sorti en 2018.

Littérature et BD 
 Dérive, une revue littéraire française de créée en 1975
 Dérives est une bande dessinée française publiée en 1991

Divers 
 Derive est un système de calcul formel en informatique ;
 la dérive des continents est l'ancien nom de la tectonique des plaques ;
 la dérive génétique est un phénomène de fixation aléatoire des allèles en génétique des populations ;
 la dérive est le phénomène de déport par le vent des produits phytosanitaires épandus en agriculture.

Voir aussi 
 
 Dérivée